Bolton es una ciudad británica situada en el noroeste del país, en área urbana del Gran Mánchester.

Bolton también puede referirse a:

Deportes
Bolton Wanderers Football Club, club de fútbol de ciudad inglesa de Bolton.

Lugares
Reino Unido
Bolton (Cumbria)
Bolton (East Lothian)
Bolton (Northumberland)
Bolton (Yorkshire del Este)
Bolton (Yorkshire del Oeste)
Municipio metropolitano de Bolton, municipio metropolitano del Gran Mánchester.
La abadía de Bolton, en Yorkshire del Norte, Inglaterra.

Estados Unidos
Bolton (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Columbus, estado de Carolina del Norte.
Municipio de Bolton (condado de Columbus, Carolina del Norte).
Bolton (Connecticut), pueblo en el condado de Tolland, estado de Connecticut.
Municipio de Bolton (condado de Cowley, Kansas).
Bolton (Massachusetts), pueblo en el condado de Worcester, estado de Massachusetts.
Bolton (Misisipi), pueblo en el condado de Hinds, estado de Misisipi.
Bolton (Nueva York), pueblo en el condado de Warren, estado de Nueva York.
Bolton Landing, área no incorporada en el condado de Warren, estado de Nueva York.
Bolton (Vermont), pueblo en el condado de Chittenden, estado de Vermont.

Personas
Andy Bolton (1970-), potencista inglés.
Charles Thomas Bolton, (1943-) astrónomo estadounidense.
Dupree Bolton (1929-1993), trompetista de jazz estadounidense.
John Bolton (1948-), diplomático estadounidense.
John Bolton (historietista) (1951-), ilustrador de novelas gráficas inglés.
Michael Bolton (1953-), cantante y compositor estadounidense.

Ficción
Casa Bolton, casa noble ficticia de la serie de novelas de fantasía heroica Canción de hielo y fuego.
Troy Bolton (High School Musical), personaje ficticio de la saga de película s de High School Musical.

Derecho
Caso Doe contra Bolton, sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló la ley sobre el aborto en el estado de Georgia.